

Carriera 
Con la  ha disputato i Campionati americani del 2017.

Palmarès
 Kareem Abdul-Jabbar Award (2018)
 NBA G League Rookie of the Year Award (2019)

Altri progetti

Collegamenti esterni